Mönchsbach steht für

 Mönchsbach, Oberlaufname des Erbiggrabens (zur Lauer bei Niederlauer) bis zur Gemeindegrenze von Niederlauer, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Mönchsbach (Goldbach) oder Silberbornbach, rechter Zufluss des Goldbachs (zur Bode) in Blankenburg (Harz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Mönchsbach (Katzenbach) oder Mönchstalbach, linker Zufluss des Katzenbach-Abschnittes des rechten Hauptstrang-Oberlaufs des Katzenbachs vor Dettingen, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

 Mönchsbach, historische Schreibweise für Münschbach, Weiler der Gemeinde Rimbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Mönchgraben
 Münchsbach